Rzut dyskiem mężczyzn podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 15 października 1964 (kwalifikacje i finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwycięzcą został Amerykanin Al Oerter, który po raz trzeci z rzędu został mistrzem olimpijskim w tej konkurencji (poprzednio zwyciężał na igrzyskach olimpijskich w 1956 w Melbourne i igrzyskach olimpijskich w 1960 w Rzymie, a po raz czwarty został mistrzem olimpijskim na igrzyskach olimpijskich w 1968 w Meksyku). Oerter ustanowił w finale rekord olimpijski rzutem na odległość 61,00 m.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 55,00 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Rzut dyskiem mężczyzn